«Радио „Абракадабра“» — альбом российского и советского певца и музыканта Сергея Минаева, записанный в 1987 году. Первоначально распространялся на аудиокассетах, в 1994 году издан на CD.

Сам Минаев считает этот альбом «лучшим, что было сделано в 80-е», отмечая амплитуду своего вокала и большое количество песенных образов, а также влияние альбома на последующее развитие диджеинга в России.

История создания 
Идея альбома в режиме «нон-стоп» уже была опробована Минаевым на его предыдущем альбоме Коллаж, но получившийся альбом продолжительностью более 40 минут не помещался на бобины. Формат аудиокассет был в этом отношении более удобен и выгоден распространителям, хотя страдало качество звучания.

Альбом писался и сводился летом 1987 года совместно с Игорем Замараевым в московском окраинном ДК на Люблинской улице в студии Муслима Магомаева, предоставленной Владимиром Ширкиным, техническим директором оркестра Магомаева. Каждое утро Минаев забирал Игоря из его дома на улице 1905 года, и, добираясь до студии, они совместно обговаривали идеи для альбома. Минаев очень лестно отзывается об Замараеве: «Надо знать Игоря — человек он лёгкий, позитивный, умеющий всегда поддержать во всех начинаниях. И, самое главное, умеющий за пультом это воплотить». Альбом был завершён за несколько недель.

Для записи кавер-версий использовались как инструментальные версии с синглов 80-х годов, выпущенных на виниле («Серебряный кадиллак», «Рэп диск-жокея», «Край стай», «Кто стучится на мой хаус?», «Мини-макси», «Карина»), так и созданные собственными силами («Дым над водой», «Абракадабра», «ВДНХ», «Тяжёлый день»). Прототипы «Мини-макси» и «Карина» попали к Минаеву только в виде «минусовок» и потому никак не связаны с текстами оригиналов.

На композиции «Рэп диск-жокея», «Мини-макси» и «Карина» были сняты видеоклипы; «Рэп диск-жокея» (переименованный в «Худсовет» потому, что слово «рэп» было тогда в новинку) и «Мини-макси» были показаны в телепрограмме «Утренняя почта», «Карина» — в «Голубом огоньке» (в котором Минаев был ведущим танцевального блока).

Тематика 

"Идея «Абракадабры» — это абракадабра во всём: и в ритмах, и в стиле и в голове… 1987 год для всей Советской страны был многообещающим… Если добавить к этому мои 25 лет, то многое на альбоме становится понятным. Сатира «Худсовета» (меня из подполья никуда не пускали), «Тяжёлого Дня» (ежедневная рутина советского служащего, описанная Сергеем Мировым), наконец тема Ирака-Ирана, где непонятно «кто-кого-за что». Экологический мотив «Дым над водою» («Горит народное хозяйство! Флора-фауна страны!») «Я хочу тишины» — нежелание мириться с беспардонным окружением. «Карина» — история «несчастной» интуристовской проститутки (из личных наблюдений). «Край стай» — римейк «Охоты на Волков». «Сиреневый Кадиллак» о загрязнении любимого города. «Кто стучится на мой „Хаус“ — о зарождающимся молодёжном экстремизме. „ВДНХ“ — насмешка над „майорами пронинами“ из понятных органов, наблюдающими за мной. Вполне гражданский взгляд. Да, он ёрнический, но открытый и понятный. Улыбка там, где вообще-то не смешно. Это моё понимание жизни образца 1987 года.»

Издания Maschina Records 
В 2018 году альбом был отреставрирован и переиздан на чёрном и жёлтом виниле компанией Maschina Records; в издание вошли пара статей, посвящённых альбому, и пионерский галстук. Для того, чтобы альбом уместился в 50 минут, некоторые треки были отредактированы (редакция проведена при непосредственном участии автора).Кроме того, лейблом были выпущены лимитированные издания на кассете (40 экз.) и на катушке (20 экз.). Издание на катушке выполнено в формате «19 скорость, 4 дорожки». Запись сделана на аппаратуре компании «Revox» с применением ленты отечественного производства «Славич», изготовленной из компонентов компании «ORWO». Издание на кассете выполнено на хромовой ленте компании «BASF» на аппаратуре компании «Pioneer» с традиционным применением системы «XDR».

В 2021 году на CD была выпущена полная, отреставрированная версия альбома.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Сергей Минаев — вокал, сэмплирование, аранжировки;
 Игорь Замараев — звукорежиссёр;
 Матвей Евстигнеев — цифровой ремастеринг;
 Владислав Волегов — художник;
 Татьяна Горелова — редактор;
 Вячеслав Сухотинский — компьютерный дизайн;
 Михаил Михайлов — исполнительный продюсер

Видеоклипы

Дополнительные факты 
 На альбоме есть юмористическая отсылка к гастролям Билли Джоэла в СССР.
 Строчки в композиции «Рэп диск-жокея (Худсовет)» о дуэте Modern Talking («…и через 10 лет, когда всё диско помрёт, к нам Talking на гастроли всё же попадёт!») оказались пророческими — и Андерс, и Болен приезжали с концертами в СССР, но первый концерт группы «Modern Talking» в России состоялся лишь в 1998 году.
 Несмотря на то, что «Рэп диск-жокея (Худсовет)» является сатирой на советскую цензуру, сам автор в настоящее время выражает некоторое сожаление по поводу её отсутствия — так на экране было бы «поменьше похабщины».
 В «Я хочу тишины» звучит фрагмент «The Final Countdown» группы Europe.
 В 2011 году Сергей Минаев участвовал в телепередаче Первого канала «Какие наши годы: 1987 год», исполнив ремикс на «Тяжёлый день».

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография Сергея Минаева на официальном сайте
 . Maschina Records (2022)

Альбомы 1987 года
Альбомы России
Альбомы СССР
Альбомы на русском языке